Sison proliferum är en flockblommig växtart som beskrevs av Giovanni Battista Brocchi och Dc. Sison proliferum ingår i släktet höstpersiljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Höstpersiljor
proliferum